Sankta Anna kyrka kan syfta på:

Sankta Anna – mor åt Jungfru Maria har givit namn till kyrkor, se Anna, Marias moder

Sverige

Kyrkor benämnda efter Sankta Anna
Sankta Anna kyrka, Helsingborg – en kyrkobyggnad i Helsingborg tillhörande Maria församling
Sankta Anna kyrka, Stråssa – en tidigare kyrkobyggnad i Stråssa i Västerås stift
Sankt Anna kyrka, Östergötland –  en kyrkobyggnad i S:t Anna församling i Linköpings stift
Sankt Anna gamla kyrka – en kyrkobyggnad i S:t Anna församling i Linköpings stift
Sankta Anna Underjordskyrka – ett underjordiskt kyrkorum i Lycksele församling i Kristineberg

Kyrkor som även kallas Sankta Anna kyrka
Lyby kyrka – en kyrkobyggnad i Hörby församling i Lunds stift
Uddevalla kyrka – en församlingskyrka i Uddevalla församling

Finland
Kumlinge kyrka – en kyrkobyggnad tillägnad Sankta Anna i Brändö-Kumlinge församling i Borgå stift
Kökars kyrka – en kyrkobyggnad tillägnad Sankta Anna på Kökar i Ålands södra skärgårdsförsamling i Borgå stift